Nesār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nesāz, ort, Ardabil, 
 Nesār Dīreh, ort, Kermanshah, 
 Nes̄ār, ort, Hamadan, 
 Kūh-e Kūvīl, berg, Lorestan, 
 Cheshmeh-ye Nesā (källa i Lorestan), 

Robotskapade Iranförgreningar